Анато́лий Ива́нович Анто́нов:
 Антонов, Анатолий Иванович (род. 1940) — военный моряк-подводник, Герой Советского Союза.
 Антонов, Анатолий Иванович (род. 1936) — советский и российский социолог, доктор наук, профессор МГУ.
 Антонов, Анатолий Иванович (род. 1955) — посол России в США.
 Антонов, Анатолий Иванович (род. 1930) — машинист экскаватора строительного управления «Экскавация» треста «Череповецспецстрой», Герой Социалистического Труда. Примечания